Нёрни (Килдэр) — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер)
 Нёрни (Карлоу) — деревня в Ирландии, находится в графстве Карлоу (провинция Ленстер)